Michael McCarthy (ur. 1950) – australijski biskup katolicki
 Michael McCarthy (ur. 1968) – amerykański kolarz torowy i szosowy